Дзиани — многозначное понятие:

Озёра 
 Дзиани — озеро в заморском регионе Франции Майотте

Носители фамилии 
 Дзиани, Пьетро — 42-й венецианский дож
 Дзиани, Себастиано — 39-й венецианский дож